Ла́зарь (Лейзер) Исаа́кович Дубино́вский (; , Фалешты, Бельцкий уезд, Бессарабская губерния, Российская империя — 29 ноября 1982, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — молдавский советский скульптор-портретист. Народный художник Молдавской ССР (1963). Член-корреспондент АХ СССР (1954).

Биография 
Будущий скульптор родился в бессарабском местечке Фалешты (по другим данным в соседнем селе Старый Альбинец — теперь Фалештского района Молдовы) в семье учителя Ицика (Ицхока) Дубиновского. В 1917 году семья переехала в Бельцы, где он поступил в гимназию и занялся рисованием в кружке учителя местной гимназии И. В. Савина. Лепить начал самостоятельно.

В пятнадцатилетнем возрасте был принят в Бухарестскую академию художеств, где обучался с 1925 по 1930 год в классе Оскара Хана (рум.) — ателье Димитрие Пачури (англ.). Одновременно, в 1927—1930 годах, брал уроки вокала у профессора Бухарестской консерватории Георге Фолеску (лирический тенор). В 1929 году стажировался в академии Гранд-Шомьер в Париже у Антуана Бурделя. В 1930 году вернулся в Бельцы и устроился преподавателем рисунка в частную гимназию.

Начал выставляться на салонах Бессарабского общества изящных искусств, организованных Шнеером Коганом. Первая персональная выставка прошла в Яссах в 1939 году. Уже тогда проявляется особенный интерес скульптора к портретистике: среди прочего в экспозиции выставлены портреты румынских профессоров А. Филиппиде и Г. Ибрэиляну. После присоединения Бессарабии к СССР в 1940 году работал главным художником Дома Красной Армии в Бельцах.

С 1941 года — на фронте; демобилизован после тяжёлого ранения в 1943 году, на лечении в военном госпитале в Иркутске. После окончания Великой Отечественной войны поселился в Кишинёве.

 До 1951 года работал начальником управления изобразительных искусств комитета по делам искусств Молдавской ССР. В 1964—1972 годах был главным редактором художественно-экспертной коллегии министерства культуры Молдавской ССР.

В 1951—1953 годах — в Москве в мастерской Е. В. Вучетича, в том числе в составе скульпторской группы, работавшей над монументальной статуей Сталина для Волго-Донского канала. Сразу по возвращении работает над конной статуей комбрига Григория Котовского, установленной в центре Кишинёвa в 1954 году. В сезоне 1956—1957 года участвовал в постановке первой молдавской оперы «Грозован» Д. Г. Гершфельда на сцене Молдавского театра оперы, балета и драмы имени А. С. Пушкина (роль аги Хрисоверги).

В 1957 году работает над серией бюстов классических авторов румынской (молдавской) литературы для планируемой Аллеи классиков в городском парке Пушкина (открыта в том же году). В Аллее классиков установлены бюсты Михая Эминеску (к чьему образу Дубиновский неоднократно возвращался на протяжении всей карьеры), Василе Александри, Георге Асаки и Костаке Негруцци работы Дубиновского. В 1972 году выполнил надгробный памятник на могиле жены Лилы Дубиновской (урожд. Шпильберг, 1910—1966) на Армянском кладбище в Кишинёве.

Для Музея еврейских общин Румынии в Бухаресте сделал памятник жертвам нацизма: удаляющиеся босые следы двух выживших узниц концлагерей на простой цементной дорожке, ведущей вдаль к серой как дым, полой и неочертанной женской фигуре. В 1977—1982 годах работал над своей последней скульптурой «Реквием», посвящённой Катастрофе европейского еврейства. Изображённый на ней облачённый в талес, молящийся еврей как бы подводит итог творческому пути самого скульптора.

В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов выступал на сцене Кишинёвского театра оперы и балета (лирический тенор), в том числе в «Сорочинской ярмарке» М. П. Мусоргского (партия поповича Афанасия Ивановича, 1958), в опере «Грозован» Д. Г. Гершфельда (партия Хрисаверги, 1956—1957), «Евгений Онегин» П. И. Чайковского (партия Трике, 1956—1957), «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова (партия царского лекаря Елисея Бомелия, 1958—1959).

Лазарь Дубиновский умер в 1982 году, похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишинёве — рядом с женой и родителями.

Семья 
Сыновья:
 молдавский скульптор Сергей Лазаревич Дубиновский (1946—2002);
 молдавский геолог Вениамин Лазаревич Дубиновский (род. 1935), доктор геолого-минералогических наук, автор 7 научных монографий, в 1962—2008 годах старший научный сотрудник Института геологии и полезных ископаемых АН Молдавии.

Творчество 
Лазарю Дубиновскому принадлежит серия памятников в Кишинёве (см. ниже), Бельцах (Ленину и молодогвардейцу Борису Главану), Котовске (скульптурная композиция «Котовский») и некоторых других городах Молдавии. Так в Кишинёве им были выполнены памятники «Героям-комсомольцам» на проспекте Молодёжи (1959), композитору Штефану Няге (фото, 1964), «Освобождение» перед гостиницей «Кишинэу» (1969, см. здесь), Максиму Горькому рядом с Госбанком (ныне Органный зал, 1972), и, наконец, Марксу и Энгельсу перед зданием ЦК Компартии Молдавии (1976, разрушен в 1991), памятник С. К. Тимошенко на родине маршала в селе Фурманка Одесской области (архитектор — Е. П. Вулых, 1967)..

Однако прежде всего Дубиновский известен созданной им на протяжении многих лет серией скульптурных портретов — Алексея Щусева, Хо Ши Мина (1968), Аркадия Райкина (1976—1977), Антона Рубинштейна, Дмитрия Кантемира, Иосифа Балцана, Валентина Меднека, Ильи Богдеско, Андрея Лупана (1955, здесь), Петра Вершигоры (1957, здесь), Геннадия Соломинова (1957) и многих других (здесь).

Член-корреспондент Академии художеств СССР (1954), почётный член Союза художников Румынии (1961), Народный художник Молдавской ССР (1963), лауреат государственной премии МССР (1971). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1948) и Ленина (1960). Среди учеников Дубиновского скульпторы Лев Штейнман (р. 1945) и Григорий Потоцкий (p. 1954).

Работы Дубиновского хранятся в Национальном художественном музее Молдовы, в Государственной Третьяковской галерее (портрет академика К. И. Скрябина), Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге и в некоторых других галереях. На основе дарованных Дубиновским 13 скульптур в Фалештах в 1979 году был основан музей истории и этнографии, где скульптурам Дубиновского выделен второй этаж.

Скульптура из дерева героя молдавского фольклора Стрымба Лемне («Древогиб») работы Дубиновского (посольство России в Люксембурге, 1945) была использована Цехановичем и Новаком в официальной эмблеме города Бельцы советского периода.

В 2005 году правительством Молдовы было принято решение установить на доме Дубиновского в Кишинёве (бывшая улица Ленина, 132) мемориальную доску в его честь.

На могиле Дубиновского в 1984 году был установлен бронзовый портрет скульптора работы Валерия Ротаря (1945—1986, см. здесь; в конце 1990-х годов демонтирован вместе с надгробной табличкой). Также в 1991 году были уничтожены памятники Марксу и Энгельсу, Максиму Горькому и горельеф «Искусство Молдавии» на фронтоне Национального театра Михая Эминеску в Кишинёве. Также утрачен бронзовый бюст над могилой Лилы Дубиновской (1910—1966), его же работы.

Награды 
 орден Ленина (1960)
 Орден Октябрьской Революции (30.04.1980)
 Орден Трудового Красного Знамени (1948)
 медали

Литература 
 М. Я. Лившиц «Лазарь Исаакович Дубиновский». Картя молдовеняскэ: Кишинёв, 1960.
 М. Я. Лившиц «Лазарь Исаакович Дубиновский». Советский художник: Москва, 1961.
 «Дубиновский Лазарь Исаакович. Выставка произведений». Каталог. Советский художник: Москва, 1962.
 Е. Костина «Лазарь Дубиновский». Советский художник: Москва, 1969.
 С. Бобернага «Лазэр Дубиновский» (на молдавском языке). Култура: Кишинёв, 1970.
 «Дубиновский Лазарь Исаакович. Каталог выставки произведений». Тимпул: Кишинёв, 1971.
 Е. В. Барашков «Лазарь Дубиновский». Литература артистикэ: Кишинёв, 1980.
 М. Я. Лившиц «Лазарь Дубиновский (скульптура)». Советский художник: Москва, 1987.
 Vladimir Bulat «Lazăr Dubinovschi». Художественный альбом в серии «Maestri basarabeni din secolul XX» (бессарабские мастера XX столетия). ARC: Кишинёв, 2005.

Галерея 
 Портрет Л. Дубиновского работы Дмитрия Пейчева (1977) (см. Пейчев, Дмитрий Петрович)
 Скульптурный портрет Л. Дубиновского работы его ученика Григория Потоцкого (1982)
 Скульптурный портрет Л. Дубиновского работы Валерия Ротаря (1984)

Избранные галереи 
 Галерея бюстов работы Лазаря Дубиновского
 Монументы работы Лазаря Дубиновского в Кишинёве

Скульптура 
 Стрымба-Лемне (1945)
 Флорика (1955)
 Андрей Лупан (1955)
 Пётр Вершигора (1957)
 Михай Эминеску
 Пробуждение (дерево, 1957)
 Молдавский крестьянин (1960)
 [bse.sci-lib.com/pictures/05/21/279810303.jpg К. И. Скрябин (1961)]
 Антон Рубинштейн
 Лила Дубиновская (1976)
 Людмила Цончева (1977)
 Ада Зевина (А. М. Зевина)
 Геннадий Соломинов (1978)
 Илья Богдеско (1979)
 Олег Даина (1980)
 Реквием (1982)
 Обложка каталога (2004)

Памятники 
 Григорий Котовский в Кишинёве (1954)
 Михай Эминеску 1 (1957)
 Михай Эминеску 2 (1957)
 Василе Александри (1957)
 Георге Асаки (1957)
 Молодёжь Молдавии (1959)
 Героям-комсомольцам (1959)
 Штефан Няга (1964)
 Освобождения 1 (1969)
 Освобождения 2 (1969)
 Валентин Меднек (1971)
 Алексей Бельский (1972)
 Максим Горький (1972)
 Григорий Котовский в Ганчештах (1974)
 Маркс и Энгельс (1976)
 Аким Гросул (1976)
 Монография (2004)

Ссылки 
 О Лазаре Дубиновском (с иллюстрациями), стр. 10
 Фото надгробия с сайта Billiongraves.com

Примечания 

Художники Молдавии
Художники Румынии
Персоналии:Бельцы
Скульпторы СССР
Участники Сталинградской битвы
Скульпторы Молдавии
Скульпторы XX века
Скульпторы по алфавиту
Выпускники Бухарестского национального университета искусств
Оперные певцы и певицы Молдавии
Оперные певцы и певицы СССР
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище